Nagy Anikó
 Nagy Anikó (1941) könyvtáros, bibliográfus
 Nagy Anikó (1954) színésznő
 Nagy Anikó (1962) orvos-közgazdász, egészségpolitikus
 Nagy Anikó (1970) olimpiai ezüstérmes kézilabdázó
 Nagy Anikó (?) erdélyi magyar bábszínész

hasonló nevűek
 Deé Nagy Anikó (1939) erdélyi magyar bibliográfus, könyvtáros, könyvtártörténeti kutató